La Beta Ethniki 1992-1993 è la 34ª edizione del campionato greco di calcio di secondo livello.

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesse in Alpha Ethniki 1993-1994
      Retrocesse in Gamma Ethniki 1993-1994

Note

Collegamenti esterni

Campionato greco di calcio
Calcio nel 1992
Calcio nel 1993